Сентро де Реадаптасион Сосијал има више значења:

 Сентро де Реадаптасион Сосијал (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сентро де Реадаптасион Сосијал (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сентро де Реадаптасион Сосијал (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сентро де Реадаптасион Сосијал, Пенитенсијарија (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сентро де Реадаптасион Сосијал, Пенитенсијарија (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сентро де Реадаптасион Сосијал, Пенитенсијарија (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сентро де Реадаптасион Сосијал, СЕРЕСО (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сентро де Реадаптасион Сосијал (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сентро де Реадаптасион Сосијал (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сентро де Реадаптасион Сосијал (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику